Le nom Louisburg peut désigner :
 Louisburg (Kansas)
 Louisburg (Minnesota)
 Louisburg (Missouri)
 Louisburg (Caroline du Nord)
 Louisbourg (Nouvelle-Écosse), qui s'est appelée "Louisburg" de 1768 à 1966.

Homonymie de localités